Николай Глазков:
 Глазков, Николай Григорьевич (род. 1949) — оперный певец (тенор) и педагог, народный артист Российской Федерации.
 Глазков, Николай Иванович (1919—1979) — советский поэт и переводчик.
 Глазков, Николай Семёнович (род. 1947) — советский рабочий, передовик производства. Мастер-бригадир резчиков по дереву Московского завода художественных часов, народный депутат СССР.